Пенетра́ция (от  — проникать) может означать:
 Пенетрация в медицине — распространение патологического процесса за пределы органа или части тела.
 Пенетрация — мера проникновения конусного тела в вязкую среду, параметр, характеризующий свойства нефтепродуктов.
 Пенетрация — сопротивление пенетрации или сопротивление расклиниванию — в почвоведении характеристика твёрдости почв.
 Проникновение на рынок () — мера того, в какой степени продукция или реклама охватила индивидуумов в данной географической зоне или на данном рынке; в торговле — доля покупателей, покупающих товары определённой товарной категории, от общего количества покупателей магазина (сети).
 Пенетрация — половой акт.

См. также 
 Penetration — британская панк-группа.